Tuř, een gemeente in Tsjechië
TUR-syndroom, transurethrale resectie, een medische complicatie

Pramudya Ananta Tur, een Indonesisch schrijver
Tur-G, een Nederlands muzikant
Jakob ben Ascher, middeleeuws Duits Joods theoloog, ook bekend als 'de Tur'

Zie ook 
 Toer - doorverwijspagina
 Turan (land van de Tur)